Krokus — швейцарская рок-группа, играющая в стиле хард-рок и хеви-метал. Она была основана в 1974 году и за свою историю выпустила 17 студийных альбомов, а также большое количество сборников, синглов и видео.

Студийные альбомы

Кавер-альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

Видеоальбомы

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 Дискография на официальном сайте группы Krokus 
 Дискография на сайте Discogs 
 Дискография на сайте Яндекс.Музыка 

Krokus
Krokus